De Europese kampioenschappen zwemsporten 2014 werden gehouden van 13 tot en met 24 augustus in de Duitse hoofdstad Berlijn. De schoonspring- en synchroonzwemwedstrijden werden in het Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark gehouden, maar omdat dit stadion te weinig bezoekers kon huizen voor de zwemwedstrijden werd voor deze wedstrijden een tijdelijk zwembad aangelegd in het nabijgelegen wielerstadion.

Accommodaties

Wedstrijdkalender

Medaillespiegel

Externe links 
  Officiële website